Borbás, Kecskeméthez tartozó puszta
 Borbás, férfikeresztnév, a 'Barabás' név változata
 Borbás, régi magyar családnév